Порт-Луї () може означати:
 Порт-Луї - столиця Маврикію;
 Порт-Луї (округ) - округ в Маврикії.
 Порт-Луї (Тринідад і Тобаго) - французька назва міста Скарборо на острові Тобаго.